Anochin () ist der Name von:

 Andrei Wiktorowitsch Anochin (1869–1931), russischer Ethnograph, Musikwissenschaftler und Komponist
 Pjotr Kusmitsch Anochin (1898–1974), russischer Neurophysiologe und Hochschullehrer
 Sergei Nikolajewitsch Anochin (1910–1986), sowjetischer Testpilot
 Wiktor Fjodorowitsch Anochin (* 1951), russischer Leichtathlet

Anokhin () steht für:
 (4109) Anokhin, ein nach Sergei Nikolajewitsch Anochin benannter Asteroid